Peccato mortale –  atto grave e illecito nella teologia di alcune chiese cristiane, tra cui:
 Peccati capitali, che secondo la tradizione sono sette, da intendere più che altro come vizi
 Peccato mortale (No encontré rosas para mi madre) – film del 1973 diretto da Francisco Rovira Beleta
 Peccato mortale – romanzo di Janice Kaiser, n. 111 de I nuovi bestsellers